Nykänen est un patronyme finnois.

Patronyme 

  (1983-), joueur finlandais de basket-ball ;
  (1953-), écrivain finlandais sur la criminologie ;
  (1985-), joueur finlandais de football ;
 Matti Nykänen (1963-2019), sauteur à ski finlandais ;
  (1845-1927), homme politique finlandais ;
  (1894-1918), pilote de chasse finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois